Newfund est un fonds d'investissement français basé à Paris et à San Francisco et gérant plus de 250 millions d'euros. Les souscripteurs sont principalement des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprises et des family offices.

Le fonds a été créé en 2008 par François Véron et Patrick Malka, rejoints plus tard par Ivan Michal et Henri Deshays. 

En , son portefeuille était réparti entre 70 startups en France et aux États-Unis.

Newfund figure dans le classement 2016 des meilleurs fonds d'investissement français du magazine Décideurs. En  il a également été classé parmi les fonds français les plus actifs dans le secteur Fintech.

Investissements 
Les sociétés dans lesquelles Newfund a investi incluent : 

 Aircall, un service de gestion des supports téléphoniques professionnels ;
 Bretzel love, une chaîne de restauration rapide ;
 iBillionaire, un fournisseur d'indices boursiers et de trackers ;
 In2Bones, un développeur et fabricant de dispositifs médicaux
 Invoxia, un fabricant de téléphones fixes utilisés comme extensions des smartphones ;
 Medtech, une société de robots médicaux cotée à la Bourse de Paris en  et rachetée par Zimmer Biomet à l'été 2016 ;
Advitam, un service internet de pompes funèbres.

MobPartner, l'un des investissements historiques de Newfund, a été racheté en  par l'opérateur chinois Cheetah Mobile.

Notes et références

Liens externes 
 

Création d'entreprise
Capital
Association ou organisme du secteur financier